Comitatul Lamar sau Lamar County (în engleză) se poate referi la următoarele comitate din Statele Unite ale Americii:

 Lamar County, Alabama 
 Lamar County, Georgia
 Lamar County, Mississippi 
 Lamar County, Texas